VSLF steht für:

 Verband Schweizer Lokomotivführer und Anwärter, eine Arbeitnehmerorganisation/Gewerkschaft für Lokomotivführer der Kategorien B60, B80, B100 und B (ehemals Kat. C und D) in der Schweiz
 Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie, vertritt die Interessen der schweizerischen Lack-, Farben- und Druckfarbenindustrie in Politik und Öffentlichkeit, Sitz ist Winterthur

Abkürzung